Arthur Nielsen kan henvise til:

 Arthur Nielsen (maler) − dansk maler, 1883-1946
 Arthur Frank Villy Nielsen − dansk fodboldspiller, 1908-1987
 Arthur Nielsen (1914-1945) − dansk premierløjtnant og modstandsmand, 1914-1945

Se også 
 Artur Nielsen − dansk atlet, 1895-1988